Поршень — конструкционный элемент разнообразных двигательных установок, служащий для преобразования давления газа, пара или жидкости в механическую работу.

 РГ-1 «Поршень» — украинский самозарядный 30-мм гранатомёт.
 «Поршень» — украинское производственное предприятие, которое изготовляет поршни к двигателям легковых и грузовых автомобилей.

См. также 
 Поршни — простейшая старинная кожаная обувь у славян.